Pasirpanjang (Ciracap), een plaats in Indonesië
Pasirpanjang (Manonjaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing